Golysha kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Pronja (vattendrag i Belarus), Mahiljoŭs voblast, 
 Halysja, vattendrag, Mahiljoŭs voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar